Лезги́нка — многозначный термин:
 Лезгинка — женщина народа лезгины
 Лезгинка — быстрый кавказский танец, а также музыка к нему
 «Лезгинка» — государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана
 «Лезгинка» — марка кизлярского коньяка

См. также 
 «Азербайджанская лезгинка» — одноактный балет композитора Рауфа Гаджиева

Примечания